

Geografia
 Turi – comune italiano della Puglia
 Turi – comune ecuadoregno della Provincia di Azuay
 Türi – città dell'Estonia
 Thurii – antica città della Magna Grecia
 Grotta di Turi, o grotta di Sant'Oronzo – grotta carsica in Puglia

Persone 
 Turi (1976) – rapper italiano
 Domenico Turi (1986) – compositore e pianista italiano
 Johan Turi (1854-1936) – scrittore norvegese di etnia sami
 Luciano Turi (1941) – attore italiano
 Renato Turi (1920-1991) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Zsolt Túri (1966) – ex giocatore di calcio a 5 ungherese

Altro 
 Turi – nome proprio maschile, diminutivo di Salvatore